Ива́н Моро́зов:
 Морозов, Иван Абрамович (1871—1921) — предприниматель, меценат и коллекционер.
 Морозов, Иван Александрович (1920—2010) — Герой Советского Союза, полковник.
 
 Морозов, Иван Георгиевич (1919—2011) — советский физик, государственный и партийный деятель.
 Морозов-Поплевин, Иван Григорьевич (ум. 1554) — русский государственный и военный деятель.
 Морозов, Иван Данилович (1897—1946) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Морозов, Иван Игнатьевич (1883—1942) — поэт.
 
 
 Морозов, Иван Максимович (1892—1948) — советский государственный деятель, председатель Уссурийского облисполкома.
 Морозов, Иван Михайлович Большой (ум. 1573) — воевода в царствование Ивана Грозного.
 Морозов, Иван Николаевич (1884—1962) — русский живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР (1949).
 Морозов, Иван Павлович (1924—1987) — советский партийный деятель, первый секретарь Коми обкома КПСС.
 Морозов, Иван Осипович (1904—1958) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Морозов, Иван Семёнович (1901—1962) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Морозов, Иван Сергеевич (род. 1936) — советский военный деятель, генерал-полковник, командующий войсками Одесского военного округа.
 Морозов, Иван Степанович (1920—1984) — советский партийный и государственный деятель, председатель Ивановсого облисполкома.
 Морозов, Иван Титович (1889—1957) — советский партийный и государственный деятель, революционер, ответственный секретарь Татарского областного комитета ВКП(б).
 
 Морозов, Иван Якимович (1896—1944) — советский государственный деятель, политический комиссар 3-й стрелковой дивизии.